Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Fifield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Fifield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire

Miasta w USA:
 Fifield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price